Fremont County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Fremont County (Colorado)
 Fremont County (Idaho)
 Fremont County (Iowa)
 Fremont County (Wyoming)